Slovo Šventoji může mít několik významů:

Geografie

Řeka 
 Šventoji (přítok Baltského moře) – řeka na západě Litvy, tvořící státní hranici s Lotyšskem, vlévající se přímo do Baltského moře ve stejnojmenném městě Šventoji
 Šventoji (přítok Nerisu) – řeka na severu a ve středu Litvy, vlévající se zprava do řeky Neris (větší než Šventoji na západě Litvy), největší přítok řeky Neris.
 Šventoji (přítok Němenu) – řeka na jihu Litvy, vlévající se zprava do řeky Němen u Smalininků.

Obec 
 Šventoji (lázně) – lázeňské město, součást Statutárního města Palangy na břehu Baltského moře na západě Litvy

Alternativní pojmenování 
 Šventoji může být alternativní pojmenování v litevštině pro Pannu Marii, patronku Litvy, s významem (ta) "Svatá".
Církevní pojem
 šventoji v litevštině označuje obecně ženu, katolickou (nebo podobného vyznání) církví označená (kanonizovaná) za svatou

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno